Slime (englisch ‚Schleim‘) steht für:
 Slime (Band), eine deutsche Punkband
 Slime I, das Debütalbum der Band
 Slime (Spielzeug), ein Spielzeug aus den 1970er Jahren
 das offizielle Maskottchen des Rollenspiels Dragon Quest

SLIME steht für:
 SLIME, eine freie Entwicklungsumgebung

Abkürzung